Хинівка — історична річка в Україні, неподалік сучасного села Богданівка Березівської громади Житомирської області, права притока історичної річки Лісова Камʼянка з басейну Тетерева.

На карті Шуберта 19-го століття річка починається в урочищі Хинівка між Улянівкою та Богданівкою та тече переважно на схід, проходячи неподалік від хутора Богданівка з південного боку, після чого впадає у Лісову Камʼянку з правого боку вище Бондарців.

Також на карті Шуберта позначена річка Бусниця, що прилучається до Хинівки з правого боку. Водночас у Списку рік Дніпровського басейна  1913 року вказана річка Брусниця, як ліва притока Хинівки.

Історія 
У архівних джерелах 1789 року зустрічається інформація про потік Цвинівка (), що проходить через або неподалік села Богданівка колишнього Житомирського району.

Сучасність 
На топографічній карті Генштабу 1989 року у цій місцевості позначена річка Камʼянка, що протікає за тим самим маршрутом, що і Хинівка, і є правою притокою річки Лісної.

Примітки

Джерела 

Малі річки України
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці